НБФ — аббревиатура:

 Национальная библиотека Франции;
 Национал-большевистский фронт.